Mechanic ist der Familienname folgender Personen:

 David Mechanic (* 1936), US-amerikanischer Gesundheitswissenschaftler
 William M. Mechanic (* 1950), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmprofessor

Mechanic steht für:

 English Mechanic, Automarke

Siehe auch:
 The Mechanic
 Mechanik (Begriffsklärung)
 Mechanicus